Takisorsuaq bezeichnet:
 Takisorsuaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisorsuaq (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Takisorsuaq (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland